Провинциальный парк петроглифов — название двух крупных археологических памятников наскального искусства индейцев в Канаде:
 Провинциальный парк петроглифов (Британская Колумбия) :en:Petroglyph Provincial Park
 Провинциальный парк петроглифов (Онтарио) :en:Petroglyphs Provincial Park